Балтабаев — фамилия. Известные носители:
 Балтабаев, Ерболат Кусманович (род. 1976) — казахстанский футболист.
 Балтабаев, Ойбек Улукбекулы (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Балтабаев, Садыкджан (1904—1938) — деятель ВКП(б), 3-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана.